Thermesiini — триба нічних метеликів родини Erebidae.

Роди 
Ascalapha
Hemeroblemma
Latebraria
Letis
Thysania

Примітки 

Совки
Триби комах